Rakitna (Bułgaria)
 Rakitna (Słowenia)